Козлов Леонард Александрович (1928 г., г. Липецк), советский крупный учёный — экономист в области теории и методологии планирования народного хозяйства, размещения производительных сил и повышения эффективности общественного производства. Доктор экономических наук (1970 г.), профессор (1971 г.).

С 1953 −1962 гг. — окончил Московский государственный экономический институт (1953 г.), аспирант, ассистент, старший преподаватель Московского государственного экономического института (с 1961 г. Московского института народного хозяйства им. Г. В. Плеханова).

С 1962—1975 гг. — старший научный сотрудник, заведующий сектором, заведующий отделом Института экономики и организации промышленного производства СО РАН СССР, г. Новосибирск

С 1975—1986 гг. — заместитель директора, директор Центрального научно-исследовательского экономического института при Госплане РСФСР, г. Москва

С 1986—1992 гг. — председатель Совета по изучению производительных сил при Госплане СССР, г. Москва.

Наиболее крупное и научное достижение Л. А. Козлова — разработка и обоснование генеральных схем развития и размещения производительных сил СССР на долгосрочную перспективу. Под его руководством Совет организовал и обосновал перспективы развития отраслей и регионов страны на ближайшие 20 лет. Сегодня они уже становятся целевыми ориентирами на перспективу. Организация таких работ, где объединялись сотни научно-исследовательских и проектных организаций, безусловно требовали выдающихся научных и организационных способностей, которыми обладал Козлов Л. А.

Награждён юбилейной медалью «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» — 1970 г., Почётной грамотой Президиума Верховного совета РСФСР — 1983 г., медалью «Ветеран труда» — 1987 г. Имеет более 200 научных работ по проблемам региональной экономики.

Персоналии по алфавиту
Доктора экономических наук
Экономисты СССР